est une expression d'origine anglaise désignant un établissement pouvant être un centre de traumatologie, mais également les services des urgences.

Elle peut également faire référence à :

Cinéma 
 Trauma Center, un film américain de Matt Eskandri avec Bruce Willis et Nicky Whelan, sorti en 2019.

Jeux vidéo 
, un jeu vidéo d'Atlus sorti sur Nintendo DS ;
, son remake, sorti sur Wii en 2006.

Télévision 
, une série télévisée américaine ABC de 1983.

Homonymie de titre